Viniegra de Abajo är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de La Rioja och regionen La Rioja, i den norra delen av landet,  km norr om huvudstaden Madrid. Viniegra de Abajo ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Viniegra de Abajo är huvudsakligen kuperad, men norrut är den bergig. Viniegra de Abajo ligger nere i en dal. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km sydost om Viniegra de Abajo.  Trakten runt Viniegra de Abajo är nära nog obefolkad, med mindre än två invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Anguiano,  km nordost om Viniegra de Abajo. Omgivningarna runt Viniegra de Abajo är en mosaik av jordbruksmark och naturlig växtlighet.

Kustklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

 

Orter i La Rioja, Spanien